Na partida final, o japonês Kaichi Uchida venceu o espanhol Nicolás Álvarez Varona, por 3,6, 6-3 e 7-6, e conquistou o torneio.

Tabela

Cabeças-de-Chave

 Thiago Seyboth Wild (Quartas de Final)
 Nicolás Kicker (Semifinal)
 Juán Pablo Ficovich (Primeira Rodada)
 Matheus Puccinelli de Almeida* (Não Jogou)

<li>  Roberto Cid Subervi (Primeira Rodada)
<li>  Orlando Luz (Primeira Rodada)
<li>  Pedja Krstin ''(Primeira Rodada)
<li>  Kaichi Uchida '''(Campeão)

 M. Puccinelli de Almeida se inscreveu para participar do torneio, mas acabou não entrando em quadra, sendo substituído pelo boliviano Federico Zeballos, eliminado na última rodada do Qualifying, mas que entrou na chave principal como Lucky Loser (LL).

Finais

Chave 1

Chave 2

 Main Draw

ATP Challenger Tour
Torneios de tênis no Rio de Janeiro
Competições internacionais de tênis sediadas no Brasil
2021 no Rio de Janeiro